Reguła przekory – jedna z podstawowych reguł dotyczących równowag dynamicznych.
 Reguła przekory – reguła określająca kierunek zjawisk zachodzących w procesie indukcji elektromagnetycznej.